Кубок французької ліги з футболу 2018–2019 — 25-й розіграш Кубка ліги у Франції. Титул вчетверте здобув Страсбур.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2018

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня 2018

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 листопада 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 січня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 січня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 січня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 січня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 

2018–2019
Франція
Франція
2018 у французькому спорті
2019 у французькому спорті